Перпетуа Нквоча (; ) — нигерийская футболистка, игрок и капитан сборной Нигерии по футболу.

Клубная карьера 
С 2007 по 2014 год была игроком шведского клуба высшего дивизиона (Дамаллсвенскан) «Суннано» . В преддверии сезона 2015 года, покинула Суннано и присоединилась к клубу четвёртого дивизиона шведской лиги «Клеменснэс» в роли играющего тренера.

Карьера в сборной 
В составе женской сборной Нигерии по футболу участвовала в семи чемпионатах Африки по футболу (2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 и 2014), выиграв пять из них (2002, 2004, 2006, 2010 и 2014). На чемпионате 2004 года, в игре за чемпионский титул со сборной Камеруна забила 4 мяча. Всего же за турнир она забила рекордные 9 мячей и была названа лучшим игроком турнира. Африканская конфедерация футбола (КАФ) называла Нквочу Лучшей футболисткой Африки в 2004, 2005, 2010 и 2011 годах. Участница четырёх чемпионатов мира (2003, 2007, 2011 и 2015 года) и трёх Олимпийских игр в Сиднее, Афинах и Пекине.

Личная жизнь 
Тренирует будущих нигерийских футболистов, но планирует поселиться в Швеции, так как имеет гражданство. В 2015—2016 годах тренировалв клуб второго шведского футбольного дивизиона «Клеменснэс»

Достижения 
 Лучшая футболистка Африки (4): 2004, 2005, 2010, 2011
 Лучший бомбардир чемпионата Африки по футболу (3): 2004, 2006, 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Шведского футбольного союза

Футболистки Нигерии
Игроки женской сборной Нигерии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Игроки ЖФК «Суннано»
Футбольные тренеры Нигерии